Миланова — женская форма фамилии . Известные носители:
 Миланова, Зинка (1906—1989) — хорватская и американская оперная певица.
 Миланова, Наталья (род. 1982) — словацкая женщина-политик.
 Миланова, Стойка Трендафилова (род. 1945) — болгарская скрипачка.